

Cinema e televisione 
 La caccia (A caça) – film del 1963 diretto da Manoel de Oliveira
 La caccia (La caza) – film del 1966 diretto da Carlos Saura
 La caccia (The Chase) – film del 1966 diretto da Arthur Penn
 La caccia (Hunting) – film del 1991 diretto da Frank Howson
 La caccia – miniserie televisiva RAI in due puntate del 2005 diretta da Massimo Spano
 La caccia (The Hunt) – programma documentario della BBC del 2015
 La caccia (La caza) – serie televisiva spagnola del 2019

Radio 
 La caccia, caccia all'ideologico quotidiano – trasmissione radiofonica su Radio Popolare

Letteratura 
 La caccia (Three to Conquer) – romanzo di fantascienza del 1957 di Eric Frank Russell
 La caccia – romanzo rosa scritto da Jasmine Cresswell, pubblicato nella collana I nuovi bestsellers con il numero 307 nel luglio del 2005
 La caccia (The Statement) – romanzo del 1995 di Brian Moore

Fumetti 
 La caccia – manga scritto e disegnato da Tetsuya Tsutsui nel 2002.

Pagine correlate 
Caccia (disambigua)